

Patronymie 
 Cornelius Haga (1578-1654), premier ambassadeur des Provinces-Unies, en Empire ottoman ;
 Åslaug Haga (1959-), femme politique norvégienne ;
 Noriyuki Haga (1975-), pilote de moto japonais ;
 Hironobu Haga (1982-), footballeur japonais ;
 Yuria Haga (1987-), actrice et modèle japonaise ;
 Chad Haga (1988-), coureur cycliste américain ;
 Ragnhild Haga (1991-), fondeuse norvégienne ;
 Ryunosuke Haga (1991-), judoka japonais ;
 Magne Haga (1994-), fondeur norvégien ;
 Akane Haga (2002-), chanteuse et danseuse japonaise, membre du groupe de J-pop Morning Musume.

Toponymie 
 District de Haga, district situé dans la préfecture de Tochigi, au Japon
 Haga, bourg du district de Haga, au Japon
 Haga, localité suédoise, située dans la commune d'Enköping
 Haga, quartier de la ville de Göteborg, en Suède

Autres 
 Château de Haga, château situé à Solna dans le Grand Stockholm, en Suède
 Parc Haga, parc à l'anglaise situé à Solna dans la proche banlieue de Stockholm, en Suède
 Haga, fanzine consacré à la bande dessinée et publié de 1972 à 1986